Arquitectura: Una uma (casa) és la casa comunal tradicional del poble mentawai, Indonèsia
 Ciència: uma és l'abreviació de la unitat de massa atòmica.
 Cinema: Uma Thurman és una actriu nord-americana de cinema, la musa de Quentin Tarantino.
 Geografia: 
Uma (Japó) és un districte japonès a la prefactura d'Ehime.
Uma (Pontevedra), parròquia de Salvaterra de Miño.
 Hinduisme: Uma (hinduisme) és la deessa de la bellesa i la llum solar.

 Telecomunicacions: UMA són les sigles d'Accés Multimedia Universal.
 Zoologia: Uma és un gènere de rèptils pertanyent a la família Phrynosomatidae.